Dubai Sevens 2003 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Dubai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 4–5 grudnia 2003 roku na Dubai Exiles Rugby Ground w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Zawody rozegrane na Dubai Exiles Rugby Ground, tymczasowym stadionie mieszczącym 20 000 widzów, były pierwszym turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Z numerem jeden została rozstawiona Anglia, zaś po wycofaniu się Namibii jej miejsce zajęła Uganda. Składy zespołów.

W obecności piętnastu tysięcy widzów niepokonane w swoich grupach były reprezentacje Samoa, Anglii, RPA i Nowej Zelandii. Te same zespoły awansowały do półfinałów, a w całym turnieju zwyciężyli reprezentanci RPA pokonując obrońców tytułu, Nowozelandczyków. Przedstawiciel triumfatorów, Fabian Juries, został wybrany najlepszym zawodnikiem zawodów, zaś Karl Te Nana pobił rekord Petera Millera w liczbie zdobytych przyłożeń w historii cyklu. Już po zawodach Południowoafrykańczycy zostali ukarani karą pieniężną oraz pozbawieni punktów z powodu wystawienia do meczowego składu nieuprawnionego gracza.

Dwudniowe bilety na główne zawody kosztowały 150 dirhamów, a we wszystkich turniejach zorganizowanych podczas trzech dni w 330 meczach zagrało około 1800 zawodników reprezentujących 144 zespoły. Na stadionie zjawiło się około 43 tysięcy osób, zaś transmisje telewizyjne dotarły do 133 milionów widzów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
Dubai Sevens
2003 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich